Aljaška může být:
 Aljaška – stát na severozápadě Spojených států amerických
 Aljaška (film, 1944) – americký film režiséra George Archainbauda z roku 1944
 Aljaška (film, 1996) – americký film režiséra Frasera Clarka Hestona z roku 1996
 Aljaška (králík) – plemeno králíka domácího